Ричард Прайс (23 февраля 1723, Гламорганшир, Уэльс — 19 апреля 1791, Хэкни, Англия) — валлийский философ, этик и проповедник, принадлежавший к церкви английских диссентеров; политический публицист, активно писавший с республиканских и либеральных позиций.

Биография 
Родился в Тантоне в графстве Гламорган. Получил хорошее домашнее образование, затем учился в академии диссентеров в Лондоне. Был священником, проработав большую часть взрослой жизни в Нюингтонской церкви в Лондоне.

Первый сборник проповедей опубликовал в 1744 году. Был одним из первых известных англичан, поддержавших американцев в начавшейся Американской революции, написав в 1776—1777 годах две политические брошюры в поддержку патриотов. Был знаком со многими известными людьми своего времени, в том числе с видными деятелями Американской революции и с феминисткой Мэри Уолстонкрафт, на которую его взгляды, как считается, оказали определённое влияние. В дополнение к работам по политической и этической философии он также много писал по вопросам статистики и финансов, особенно активно работая в этой области в 1769—1776 годах.

В 1765 году Ричард Прайс был принят в члены Королевского общества.

Примечания

Ссылки 

 «Прайс»  — статья в Новой философской энциклопедии
 Биография  на сайте Школы математики и статистики Сент-Андрусского университета

Философы Великобритании
Персоналии:Этика
Члены Лондонского королевского общества
Почётные доктора Йельского университета